Johann Rosenbach ist der Name folgender Personen:

* Johann Dietrich von Rosenbach (1581–1656), deutscher Amtmann
 Johann Georg Rosenbach († 1747), deutscher Pietist
 Johann Hartmann von Rosenbach (1609–1675), deutscher Domherr und Fürstbischof von Würzburg
 Johann Philipp Rosenbach (1606–1669), deutscher Pastor